Primera Junta puede referirse a:

Primera Junta, primer gobierno argentino surgido después de la Revolución de Mayo.
Primera Junta, estación perteneciente al subte de Buenos Aires, Argentina.
Primera Junta, estación perteneciente al ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento, en el partido de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, Argentina.
Plaza Primera Junta, Caballito, ciudad de Buenos Aires.

Otros 
Primera Junta de Gobierno, desambiguación.